La Bohemia est une bière brésilienne uniquement vendue au Brésil ;
 Bohemia, une census-designated  dans l'État de New York, aux États-Unis ;
Bohemia est un cultivar de pommier domestique créé en Russie en 1912.
 Bohemia (1979-), rappeur américano-pakistanais.
 Bohemia, un magazine cubain fondé en 1908.

Voir aussi 
 Bohemia Suburbana, un groupe de rock alternatif guatémaltèque.